Чёрная мадонна
 Чёрная Дева Монсерратская
 Чёрная Мадонна Лоретская
 Чёрная Мадонна Бенратская